Christus is opgestanden (lied), paaslied
 Christus is opgestanden (oorlogsmonument) in Geesteren